Streltsi kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Streltsi (distrikt i Bulgarien, Plovdiv), Obsjtina Brezovo, 
 Streltsi (distrikt i Bulgarien, Sliven), Obsjtina Kotel, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar